Саидмуродов — таджикская фамилия. Известные носители:
 Саидмуродов, Лутфилло Хабибуллоевич (род. 1959) — доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Академии наук Таджикистана.
 Саидмуродов, Садриддин Саидмуродович (Садридди́н Айни́; 1878—1954) — таджикский советский писатель, общественный деятель и учёный.
 Саидмурадов, Хабибулло Мурадович (1933–1999) - заслуженный деятель науки, академик Академии наук Республики Таджикистан, доктор экономических наук, профессор. С 1990 г. народный депутат Республики Таджикистан. В 1991–1992 гг. заместитель Председателя Кабинета министров Республики Таджикистан.